Сухарево — деревня в Томском районе Томской области России. Входит в состав Богашёвского сельского поселения.

География 
Деревня находится в юго-восточной части Томской области, в пределах подтаёжно-лесостепного района таёжной зоны, на правом берегу реки Ломовой, на расстоянии примерно 16 километров (по прямой) к юго-востоку от города Томска. Абсолютная высота — 149 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

История 
Основана в 1880 году. 

По данным 1926 года, в деревне имелось 106 хозяйств и проживало 547 человек (в основном — русские). Функционировала школа I ступени. В административном отношении являлась центром Сухаревского сельсовета Коларовского района Томского округа Сибирского края.

Население 
 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 55,8 %, женщины — соответственно 44,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 79 %.

Улицы 
Улица: Светлая;

Территории: Садово-дачное товарищество Сибкабель, садово-дачное товарищество Сухарево.

Примечания 

Населённые пункты Томского района